Vitkauskas je priimek več oseb:
 Armantas Vitkauskas, litovski nogometaš
 Vincas Josifovič Vitkauskas, sovjetski general
 Vladas Vitkauskas, litovski gornik